Eudes I o Odó I de França (860–898), rei dels francs (888 - 898), comte d'Anjou, Duc de França i Comte de París
 Eudes I d'Aquitània, primer gran duc documentat de l'Aquitània que hauria governat vers 676-735 
 Eudes I de Blois (950 – 995 /996), comte de Blois, Tours, Châteaudun, Chartres, Beauvais i Dreux i senyor de Chion i Saumur
 Eudes I de Borgonya (1058 - Tars, 1103), duc de Borgonya (1079 -1103) 
 Eudes I de Borgonya-comtat o Eudes IV de Borgonya (1295 - Sens, 1350), duc de Borgonya (1315 -1349) i comte consort de Borgonya i Artois (1330-1347) 
 Eudes I d'Orleans (v. 790 - 834), comte d'Orleans, d'Autun i de Nevers
 Eudes I de Porhoët (segle XII -1173), vescomte de Porhoët